Ю́рий Не́стеров:
 Нестеров, Юрий — советский боксёр.
 Нестеров, Юрий Евгеньевич (род. 1956) — советский и бельгийский математик.
 Нестеров, Юрий Иванович (род. 1936) — советский футболист.
 Нестеров, Юрий Игоревич (род. 1967) — советский гандболист.
 Нестеров, Юрий Михайлович (род. 1945) — российский политик, депутат ГД РФ второго созыва.